Aasuvälja může být:

 Aasuvälja (Rägavere) — vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa
 Aasuvälja (Väätsa) — vesnice v obci Väätsa v estonském kraji Järvamaa